Olekszij Andrijovics Larin ( (Oleksiy Andriyovych Larin); Dnyipro, 1994. június 4. –) ukrán labdarúgó, az Isztyiklol játékosa.

Pályafutása 
A Gyermek és Ifjúsági Sportiskola (ДЮСШ) és a FK Dnyipro csapataiban nevelkedett, majd az utóbbi tartalék csapatában szerepelt éveken keresztül. 2017 januárjában megegyezett a bolgár Dunav Rusze csapatával és aláírt. Február 24-én mutatkozott be a bajnokságban a Botev Plovdiv ellen. Április 2-án az első gólját sikerült megszereznie a Szlavija Szofija elleni 1–1-s döntetlennel végződő bajnoki mérkőzésen. 2018 novemberében aláírt az Arszenal Kijiv csapatához, de nem mutatkozott be. 2019 januárjában az Isztyiklol játékosa lett.

Statisztika 
2017. december 7-i állapotnak megfelelően.

Jegyzetek

Források

További információk  
 Olekszij Larin adatlapja a Transfermarkt oldalán 
 
 Olekszij Larin adatlapja az Ukrán labdarúgó-szövetség oldalán 

Ukrán labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1994-ben született személyek
A Dunav Rusze labdarúgói
A Dnyipro Dnyipropetrovszk labdarúgói
Az FK Arszenal Kijev labdarúgói
A Premjer Liha labdarúgói
Élő személyek